BF1 oder BF 1 steht für:
 Battlefield 1, ein Computerspiel
 Berufsfachschule I in Rheinland-Pfalz, siehe Berufsfachschule (Deutschland)

Abkürzung